Jind ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Jind (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Jind (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Jind (Distrikt)